Dai Ki Haku er en dansk kampkunstform grundlagt og udviklet i 1983 af dansker Shihan Kurt Ørum.

Dai Ki Haku er japansk og betyder "den indre krafts yderste udstråling".

Dai Ki Haku deltager ikke i konkurrencer og turneringer.

Dai Ki Haku indeholder bl.a. elementer fra andre kampkunstformer, f.eks. judo og karate.

Dai Ki Haku bygger på effektivitet, hurtighed, kvalitet, nærvær og opmærksomhed.

Undervisningsformen i Dai Ki Haku er opbygget omkring den enkelte elevs kunnen, niveau, styrker og svagheder. Der undervises i små grupper.

Referencer 

Etableret i 1983
Kampsport i Danmark